Vogt steht für:

 Vogt, ein historisches Amt
 Vogt (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Vogt (Familienname), siehe dort Etymologie, Verbreitung, Namensträger
 Funker Vogt, ein Musikprojekt aus Hameln
 Vogt AG, ein Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen
 Vogt Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Vogt ist Namensbestandteil folgender Adelsgeschlechter:
 Vogt (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht; Soester Stadtadel des 14. bis 17. Jahrhunderts
 Vogt von Altensumerau und Prasberg
 Vogt von Elspe
 Vogt von Soest, westfälisches Adelsgeschlecht; benannt nach ihrem Amt in Soest im 12. und 13. Jahrhundert

Siehe auch:
 Heiligenvogt
 Voigt, Voit, Vogdt, Voegt, Fogt, Vogd
 Voigt (Begriffsklärung), Vogtei
 Vogt-Koyanagi-Harada-Syndrom
 Vogt-Russell-Theorem
 Landvogt
 Landvoigt